John de la Pole peut se référer à deux personnes de la même famille :
 John de la Pole (1442-1492),  duc de Suffolk, important baron ;
 John de la Pole (v. 1462-1487),  comte de Lincoln, prétendant à la couronne d'Angleterre et important baron. Fils du précédent.